Jutrzenka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Jutrzenka, village de la voïvodie de Lubusz
 Jutrzenka, village de la voïvodie de Poméranie